Stazione di Settimo San Pietro, sulla linea Cagliari-Isili
 Stazione di Settimo Torinese, sulle linee Torino-Milano e Canavesana
 Stazione di Settimo-Tavagnasco, sulla linea Chivasso-Aosta